Senzaționalul Om Păianjen () este un serial de animație american cu supereroi bazat după personajul Omul Păianjen din benzile desenate publicate de Marvel Comics și produs de Film Roman și Marvel Animation pentru Disney XD.

Serialul a debutat pe 1 aprilie 2012 și s-a terminat pe 7 ianuarie 2017. Având patru sezoane și 104 episoade, este cel mai lung serial cu Omul Păianjen.

Premiera în România a fost pe 9 septembrie 2012 pe canalul Disney Channel.

Premisa
Peter Parker a fost Omul Păianjen timp de un an. A salvat vieți și s-a luptat cu răufăcători, dar încă are de învățat despre cum să fie un supererou. Nick Fury din S.H.I.E.L.D. îi oferă lui Peter șansa de a deveni un supererou real și să devină „Senzaționalul Om Păianjen”. Dar Peter va trebui să se antreneze să lucreze în echipă alături de tinerii eroi Luke Cage, Iron Fist, Tigrul Alb și Nova.

Distribuție
 Drake Bell – Peter Parker / Omul Păianjen
 Greg Cipes – Danny Rand / Iron Fist
 Ogie Banks – Luke Cage / Power Man, Miles Morales / Kid Arachnid
 Caitlyn Taylor Love – Ava Ayala / White Tiger
 Logan Miller – Sam Alexander / Nova
 Eric Bauza – Amadeus Cho / Iron Spider
 Scott Porter – Ben Reilly / Scarlet Spider, Flash Thompson / Agent Venom
 Clark Gregg – Phil Coulson
 Chi McBride – Nick Fury
 Misty Lee – Mătușa May, Squirrel Girl
 Matt Lanter – Harry Osborn / Patrioteer / Anti-Venom
 Tara Strong – Mary Jane Watson / Spider-Woman / Carnage Queen
 J. K. Simmons – J. Jonah Jameson
 Tom Kenny – Otto Octavius / Doctor Octopus, Curt Connors (sezonul 1)
 Steven Weber – Norman Osborn / Green Goblin / Iron Patriot / Goblin King, Venom (sezoanele 1 și 2)
 Dee Bradley Baker – Curt Connors / Lizard, Venom (sezonul 3), Sandman, Carnage

Episoade

Referințe

Legături externe
 
 
 

Seriale de televiziune americane